Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1983 si disputò dal 2 marzo al 4 aprile 1983. Si trattò della 45ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i North Carolina State Wolfpack allenati da Jim Valvano, al secondo successo della loro storia. Hakeem Olajuwon degli Houston Cougars venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 52, suddivise equamente in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

Risultati

Primo turno

East Region
{{4RoundBracket-Byes | RD3=Semifinali Regionali | RD4=Finale Regionale
 | team-width=180px
 | RD1-seed01=8
 | RD1-team01=
 | RD1-score01=53
 | RD1-seed02=9
 | RD1-team02=
 | RD1-score02=60
 | RD1-seed07=5
 | RD1-team07=
 | RD1-score07=76
 | RD1-seed08=12
 | RD1-team08=
 | RD1-score08=67
 | RD1-seed09=6
 | RD1-team09=
 | RD1-score09=74
 | RD1-seed10=11
 | RD1-team10=
 | RD1-score10=59
 | RD1-seed15=7
 | RD1-team15=
 | RD1-score15=50
 | RD1-seed16=10
 | RD1-team16=
 | RD1-score16=57
 | RD2-seed01=9
 | RD2-team01=
 | RD2-score01=55
 | RD2-seed02=1
 | RD2-team02=
 | RD2-score02=66
 | RD2-seed03=4
 | RD2-team03=
 | RD2-score03=56
 | RD2-seed04=5
 | RD2-team04=
 | RD2-score04=54
 | RD2-seed05=6
 | RD2-team05=
 | RD2-score05=74
 | RD2-seed06=3
 | RD2-team06=
 | RD2-score06=79
 | RD2-seed07=2
 | RD2-team07=''
 | RD2-score07=68
 | RD2-seed08=10
 | RD2-team08=
 | RD2-score08=49
 | RD3-seed01=1
 | RD3-team01=
 | RD3-score01=67
 | RD3-seed02=4
 | RD3-team02= | RD3-score02=70
 | RD3-seed03=3
 | RD3-team03=
 | RD3-score03=51
 | RD3-seed04=2
 | RD3-team04= | RD3-score04=64
 | RD4-seed01=4
 | RD4-team01= | RD4-score01=82
 | RD4-seed02=2
 | RD4-team02=
 | RD4-score02=77
}}

West Region
 

Mideast Region

Midwest Region

 Final Four 

 Formazione vincitrice Allenatore''':  Jim Valvano

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1983
Campionato di pallacanestro NCAA Division I